Marino Marini (1901-1980), sculpteur et peintre italien.
  (1911-1959), aviateur italien.
 Marino Marini (1924-1997), chanteur et compositeur italien.